Anioł Stróż –  w wierzeniach chrześcijańskich anioł czuwający nad każdym człowiekiem
 „Anioł Stróż” – czasopismo katolickie dla dzieci
 Anioł Stróż (ang. Man of the House) – amerykański film z 2005, w reżyserii Stephena Hereka
 Anioł Stróż (fr. Les Anges gardiens) – francuski film z 1995, w reżyserii Jean-Marie Poiré
 Anioł Stróż – polski serial telewizyjny w reżyserii Filipa Zylbera
 Anioł Stróż (ang. The Guardian) – powieść z 2003, autorstwa Nicholasa Sparksa

Zobacz też 

 Anioł – strona ujednoznaczniająca